Систе́мный блок (сленг. системник, а в просторечии часто неправильно процессор) — физически представляет собой корпус, наполненный аппаратным обеспечением для создания компьютера.

Функционально представляет собой основу для создания и дальнейшего расширения вычислительной системы.

Содержимое системного блока 
Содержимое системного блока в значительной степени зависит от вычислительной системы в целом, её задач, целей и форм-фактора. В случае рационального использования, системный блок в большей степени соответствует потребностям вычислительной системы. В зависимости от вычислительной системы, в системном блоке могут находиться различные компоненты аппаратного обеспечения:
 корпус;
 материнская плата — вычислительный блок в виде главной/системной/материнской платы с установленным на ней процессором, ОЗУ. В материнскую плату могут быть установлены карты расширения (видеокарта, звуковая карта, сетевая плата) в случае крупного размера имеющие специальные средства крепления внутри шасси;
 система питания — блок(и) питания, набор проводов к материнской плате, системе охлаждения и системе хранения данных;
 система охлаждения;
 система хранения данных.
В случае использования в составе ЦОД или вычислительного кластера, монтируемого в стойку, устанавливаются средства телеметрического управления и контроля (например на основе коммутаторов или управляющего ПО, ориентированного на веб-интерфейс).

См. также 
 Barebone
 Телекоммуникационная стойка

Примечания

Литература 

 

Компьютерное аппаратное обеспечение
Корпус=стал